Les Enfants de l'orage est le cinquième album studio de la chanteuse Leslie sorti le .

Liste des titres

Crédits
Drums – Anthony Giordano (pistes : 1 to 11), Yann Macé (pistes : 12)
Guitar – Franck Amseli (pistes : 1 to 11), Vincent Martinez (pistes : 12), Yann Pechin* (pistes : 1 to 11)
Keyboards – Fred Savio (pistes : 1 to 11), Luc Leroy (pistes : 12)
Lyrics By – Siméo (pistes : 1 to 11)
Mastered By – Eric Chevet (pistes : 12), Mathieu Bameulle (pistes : 1 to 11)
Mixed By – Vincent Audou* (pistes : 1 to 11), Fred Savio (pistes : 1 to 11), Yann Macé (pistes : 12)
Photography By [Except Pages 3 & 4], Artwork – Dimitri Simon
Photography By [Pages 3 & 4] – David Benchitrit
Piano – Fred Savio (pistes : 1 to 11)
Producer – Fred Savio (pistes : 1 to 11), Kore (3) (pistes : 1 to 11), Trak Invaders (pistes : 12)

Références 

Album musical sorti en 2013
Album de Leslie